Casa de Vasa (Vasaätten), a Casa Real da Suécia (1523-1654) e da Polônia (1587-1668);
Museu do Vasa, um museu localizado em Estocolmo, na Suécia, cuja atração é um navio de guerra sueco do início do século XVII, afundado quando deixava o porto em sua primeira viagem;
Vasa, navio de guerra sueco do séc. XVII
Corrida de Vasa (Vasaloppet), corrida de esquis anual, na província histórica sueca da Dalecárlia
Vaasa, cidade do oeste da Finlândia

Desambiguação